Reifeltshammer ist der Familienname folgender Personen:

 Raphael Reifeltshammer (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Reifeltshammer (* 1988), österreichischer Fußballspieler